Законодательное регулирование выбора и организации применения респираторов - научно обоснованные требования законодательства в развитых странах, устанавливающие обязанности работодателя при использовании им средств индивидуальной защиты органов дыхания для профилактики острых отравлений и хронических профессиональных заболеваний у работников, подвергающихся воздействию воздушных загрязнений (токсичных газов, паров, аэрозолей; и фиброгенной пыли) и/или работающих в атмосфере с недостатком кислорода.

Несовершенство технологических процессов порой приводит к тому, что воздух загрязняется вредными для здоровья веществами. В таких случаях работодатель обязан использовать для защиты работников измерение технологии, и средства коллективной защиты (вентиляцию, дистанционное управление, автоматизацию производственных процессов и др.), защиту временем (для устранения или уменьшения воздействия вредных веществ на работников), проводить первоначальные и периодические медицинские осмотры (для профилактики направления на вредные виды работ людей с ослабленным здоровьем, и выявления ухудшения здоровья - если это всё же произойдёт - на ранних, начальных стадиях).

Если использование средств коллективной защиты не позволило снизить воздействие на работников до безопасной величины, последним средством сбережения их жизни и здоровья становится применение СИЗОД. Но специалисты по профессиональным заболеваниям в разных странах обнаружили, что использование противогазов и респираторов редко позволяет устранить профзаболеваемость. Во второй половине 20-го века в США и некоторых других странах был выявлен ряд серьёзных проблем, мешавших сохранению здоровья работников даже при правильном и своевременном использовании СИЗОД (проникание неотфильтрованного воздуха через зазоры между маской и лицом на рабочих местах могло быть на порядки больше ожидаемого, полученного при замерах в лабораторных условиях; проблемы с обеспечением своевременности замены противогазных фильтров; и другие). В результате в США попытались полностью запретить систематичное применение СИЗОД.

Так как СИЗОД являются самым последним средством защиты работников, то для улучшения эффекта от их применения в развитых странах разработаны научно обоснованные требования законодательства к их правильному выбору и правильному применению, такие, что их выполнение устраняет или снижает вероятность выбора недостаточно эффективных СИЗОД, запоздалой замены противогазных фильтров и др. Сложившаяся практика обеспечения работников СИЗОД в РФ, в некоторых отношениях, имеет отличаия от соответствующих требований законодательства к работодателю в развитых странах.

История вопроса 
После появления индивидуальных пробоотборных систем, которые позволили измерять загрязнённость воздуха в зоне дыхания рабочего непосредственно во время работы, в промышленно-развитых странах стали проводить измерения не только загрязнённости вдыхаемого воздуха, но и защитных свойств респираторов. Эти измерения показали, что в производственных условиях последние отличаются большим разнообразием, и очень сильно зависят не только от качества самого респиратора, но и от того, насколько правильно он выбран, как организовано его использование и как правильно его применяют (хорошо) обученные рабочие (см. Испытания респираторов в производственных условиях). Так как для (надёжного) сбережения здоровья рабочих бессмысленно заботиться только о качестве СИЗОД, оставляя без внимания другие факторы, сильно влияющие на эффективность его применения, то в развитых странах выбор и организация применения респираторов происходит в рамках комплексной программы респираторной защиты, и строго регулируется соответствующим законодательными актами. Эта программа влияет на все обстоятельства, которые могут снизить реальную степень защиты респиратора при его фактическом применении в производственных условиях.

Развитие законодательства развитых стран 
 Вероятно, самым первым законом, который регулировал применение респираторов в горной промышленности, был стандарт 1938 г.. Он требовал не только проверять качество самих респираторов в лаборатории, но и указывал на важность соответствия маски респиратора лицу конкретного рабочего (по форме и по размеру) для предотвращения просачивания неотфильтрованного воздуха под маску через зазоры из-за неплотного прилегания.
 В стандарте в 1959 г. регулировался выбор респиратора в зависимости от типа и химического состава загрязнений воздуха, а также их концентрации. Этот стандарт требовал, чтобы после надевания респиратора рабочий проверял правильность надевания (закрывал руками отверстие для входа воздуха, делал вдох и задерживал дыхание; или закрывал отверстие для выпуска воздуха, делал выдох и задерживал дыхание). Для дыхательных аппаратов, которые используются при более сильной загрязнённости воздуха, стандарт рекомендовал использовать более точные, качественные способы проверки соответствия маски респиратора лицу конкретного рабочего. Для этого используется реакция органов чувств рабочего на запах, вкус или раздражение, которое возникают при нахождении рабочего в одетом респираторе в специальной атмосфере. Для этого как контрольное вещество использовали изоамилацетат (запах бананов) и формальдегид (неприятный резкий запах). Стандарт учитывал предполагаемую продолжительность работы в респираторе и характер выполняемой работы.
 Стандарт 1969 г. уже предполагал применение респираторов в рамках комплексной программы респираторной защиты — написанной. Для выбора подходящего респиратора использовались результаты измерения загрязнённости воздуха рабочей зоны, а сотрудники должны были проходить обучение и тренировку — чтобы они правильно использовали респираторы, и знали границы их допустимого применения. Респираторы подбирались для каждого рабочего индивидуально, и они должны были регулярно очищаться и дезинфицироваться. В этом стандарте появились требования по обеспечению хранения респираторов в надлежащих условиях, и по их регулярным проверкам и техобслуживанию при очистке. Работодатель был обязан следить за условиями работы (загрязнённостью воздуха рабочей зоны и т. д.), и проверять эффективность программы респираторной защиты. Работодатель обязывался использовать сертифицированные респираторы, и проводить медосмотр рабочих. Для полноценного выполнения программы респираторной защиты работодатель должен был назначить одного человека, который бы разработал, выполнял и проверял эффективность такой программы.
 В стандарте 1969 г. уделялось больше внимания профилактике появления зазоров между маской респиратора и лицом рабочего. При обучении каждый рабочий должен был узнать, как надевать респиратор, как его регулировать, как проверять правильность надевания. Для обнаружения зазоров между маской и лицом использовался изоамилацетат и раздражающий дым (хлорид олова).
 В стандарте 1980г проявились новые способы проверки соответствия маски респиратора лицу конкретного рабочего — количественные, которые описывались в специальной отдельной главе документа, см. статью Способы проверки изолирующих свойств респираторов.
 На основании экспериментов, проводившихся на испытателях в Национальной лаборатории в Лос-Аламосе были определены значения Ожидаемых Коэффициентов Защиты респираторов разных типов (ОКЗ) — те величины, которые определяли границу допустимого применения исправного респиратора обученным рабочим после индивидуального подбора маски к его лицу (см. Ожидаемые коэффициенты защиты, ОКЗ). Стандарт содержал более подробные указания о том, как должно проходить обучение рабочих.
 В стандарте 1992 г. проверку соответствия маски респиратора лицу конкретного рабочего требовалось проводить не только перед началом работы там, где требуется носка респиратора, но и после этого — каждые 12 месяцев. При проведении проверки (для подтверждения того, что выбранная маска соответствует лицу рабочего) требовалось, чтобы степень защиты респиратора была больше его ОКЗ в 10 раз (коэффициент безопасности). То есть, если рабочий использовал полнолицевую маску (ОКЗ=50), то при индивидуальном подборе конкретной модели и размера полнолицевой маски она при проверке (перед началом работы, а не на рабочем месте) должна была обеспечить снижение концентрации контрольного вещества не в 50, а в 500 раз.
 Во всех других развитых странах (Канаде, Австралии и Новой Зеландии, Англии, Франции, Германии, Австрии, ЕС, Японии, Китае, Индии, Сингапуре, Южно-Африканской Республике), Польше, где используются респираторы, и где и работодатель, и изготовитель СИЗОД несут ответственность за повреждение здоровья рабочих, имеются аналогичные стандарты, содержащие обязательные для выполнения требования к правильному выбору и применению респираторов — что обеспечивает сохранение здоровья рабочих.

Требования законодательства развитых стран 
Для того, чтобы применение респираторов было наиболее безопасным для здоровья рабочих, в промышленно-развитых странах нормативные документы (пример) обязывают работодателя использовать СИЗОД в рамках полноценной эффективной написанной программы респираторной защиты. Программа должна охватывать следующие вопросы:
 Работодатель должен в письменной форме дать обязательства разработать и выполнить комплекс мероприятий, обеспечивающих правильный выбор и организацию правильного применения респираторов, чтобы обеспечить, что никакие обстоятельства, которые могут повлиять на эффективность используемых респираторов, не смогут сделать её ниже допустимой.
 Правильный выбор респираторов в соответствии с ожидаемыми условиями их применения, требованиями законодательства (и указаниями учебных пособий, например, разработанных специалистами по охране труда).

Эти требования и учебники учитывают значительно меньшую эффективность СИЗОД в производственных условиях по сравнению с условиями испытаний в лаборатории, при сертификации.
 Проведение медицинского обследования рабочих, которым предстоит использовать респираторы (или которые уже используют их) с учётом характера выполняемой работы, условий её выполнения и типа применяемого респиратора.
 При использовании респираторов, лицевая часть которых плотно прилегает к лицу (например — полумаска и полнолицевая маска), работодатель обязан обеспечить соответствие маски респиратора лицу конкретного рабочего по форме и по размеру, а также её удобность. Для этого он должен предоставить возможность рабочему самостоятельно выбрать наиболее подходящую маску из нескольких предложенных, и затем прибором проверить то, насколько правилен сделанный выбор (см. Способы проверки изолирующих свойств респираторов). Для этого имеется различное оборудование, позволяющее обнаруживать зазоры между маской и лицом, через которые в органы дыхания может попасть не отфильтрованный воздух.
 Работодатель обязан разработать такой технологический процесс, который позволяет использовать респираторы правильно (например, при повышенной температуре — снизить её, организовать перерывы в работе и т. д.).
 Работодатель должен обеспечить своевременное и качественное техобслуживание респираторов — замену фильтров, ремонт, проверку и т. д. При использовании противогазных фильтров работодатель (в США) обязан обеспечить их своевременную замену, для чего он может использовать расписание, составленное на основании достоверной информации о сроке их службы (времени защитного действия), или показания индикаторов окончания срока службы (ESLI), а не делать это при появлении вредного запаха под маской. Причины таких требований более подробно описаны в Способы замены противогазных фильтров респираторов.
 При применении автономных дыхательных аппаратов, в которых используется сжатый воздух, качество последнего должно соответствовать требованиям к воздуху, пригодному для дыхания. Для шланговых СИЗОД с подачей сжатого воздуха есть аналогичные требования.
 Работодатель должен обеспечить обучение и тренировки рабочих — до начала работы и потом (периодически), причём законодательство устанавливает достаточно конкретные требования к такому обучению (см. стр. 224).
 Работодатель должен периодически проверять то, насколько эффективна разработанная программа респираторной защиты, и насколько правильно она выполняется и, при необходимости, улучшать её - с учётом выявленных недостатков.
 Все решения, которые приняты работодателем и которые определяют выполнение программы респираторной защиты, должны записываться, а записи — сохраняться. Это позволяет определить причину повреждения здоровья рабочего (если такое произойдёт), и найти виновных.
 и другие требования.

Кроме того, такие нормативные документы могут содержать конкретные указания по выполнению этих требований.

Наличие научно-обоснованных и продуманных, чётко и однозначно сформулированных требований законодательства позволяет эффективно контролировать выполнение этих требований. Например, в США Управление по охране труда (OSHA), разработавшее требования к выбору и применению респираторов, также разработало инструкцию для проверки выполнения этих же требований, которая используется инспекторами OSHA при проверках предприятий и организаций. В этом документе приводится список того, что должен проверить инспектор, конкретные указания — как это проверять, и рекомендации по оформлению повесток в суд для каждого возможного нарушения. Например, при проверке выполнения требований по респираторной защите медицинского персонала госпиталей от туберкулёза и других вредных респираторных воздействий инспектора OSHA в 1991-1995 гг. провели более 3 тысяч проверок, и в 237 случаях выявили нарушения. Средняя сумма штрафа превысила 2 тысячи долларов.

Регулирование применения респираторов в СССР и в РФ 
 В СССР и в РФ Трудовой кодекс требует устанавливать порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (в том числе — органов дыхания) за счёт работодателя. Работодатель обязан обеспечить применение средств индивидуальной защиты, прошедших оценку соответствия в соответствии с законодательством о техническом регулировании. Cуществуют различные «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». На основе этих документов разрабатывались многочисленные «Инструкции по охране труда для …», в которых указывалось, рабочих каких специальностей должны выдаваться СИЗОД, и как часто это должно происходить. Но во всех вышеперечисленных документах, обязательных для выполнения работодателем, как организовывать их применение. Также в этих документах не давались ссылки на другие документы, содержащие такую информацию.
 Ни в СССР, ни в РФ не было никаких (общегосударственных) нормативных документов, обязательных для выполнения, которые бы чётко и однозначно устанавливали ограничения области допустимого применения респираторов разных типов, и устанавливали требования к их выбору и к организации их правильного и безопасного применения. Выпускались различные рекомендации специалистов, которые не могли заполнить промежуток между требованиями законодательства об обязательной выдаче респиратора рабочему (который работает в загрязнённой атмосфере) и конкретным выбором и организацией применения респираторов, поскольку в них не всегда конкретно указывались области допустимого применения респираторов разных конструкций при разной загрязнённости воздуха, и поскольку эти рекомендации не были обязательными для выполнения (или носили локальный характер). Кроме того, как показано ниже, в этих рекомендациях систематично и значительно завышались защитные свойства СИЗОД. Администрация некоторых отдельных предприятий, сталкиваясь с таким ненормальным положением, была вынуждена самостоятельно разрабатывать соответствующие внутризаводские инструкции и документы — но они использовались только на этих отдельных предприятиях.
 Чтобы ответить на вопросы, которые возникали при выборе респиратора для работы в условиях с известной загрязнённостью воздуха, было выпущено большое количество справочной литературы. В таблице 1 приводится часть этих рекомендаций и их источник. Видно, что из-за отсутствия законодательного регулирования выбора респираторов разные специалисты по-разному ограничивают область допустимого применения одних и тех же респираторов-полумасок, изготавливаемых и используемых уже несколько десятилетий. У некоторых моделей полумасок различие между рекомендуемыми границами области допустимого применения (максимальным и минимальным) достигает 100 раз и более. В подавляющем большинстве случаев максимальная загрязнённость воздуха, при которой авторы считают возможным применение респираторов-полумасок, во много раз превышает аналогичное ограничения, принятые в развитых странах (например, у полумасок в США — до 10 ПДК). При этом в большинстве случаев авторы дают рекомендации (таблицы 1, 2, 3 и Рисунок 1), но не объясняют, на чём эти рекомендации основываются.

Таблица 1. Рекомендации советских и российских специалистов (полумаски), ограничивающие область допустимого применения распространённых однотипных респираторов-полумасок в зависимости от загрязнённости воздуха (выраженной в ПДК [числа без единиц измерения], или в мг/м3. Если в источнике для одной модели респиратора указаны разные ограничения при воздействии Крупнодисперсной
и Мелкодисперсной пыли, то указаны оба ограничения с пометками К и M соответственно). Все рекомендации сделаны для одних и тех же моделей респираторов-полумасок (в одном столбце), но в разные годы разными авторами.

† — При максимально-разовой концентрации токсичных аэрозолей не более 30-100 ПДК рекомендуется использовать противоаэрозольные фильтрующие респираторы.

Видно, что рекомендации разных авторов в отношении одинаковых типов полумасок не согласуются даже друг с другом, и не согласуются с научно обоснованными рекомендациями американских специалистов (до 10 ПДК).

Таблица 2. Рекомендации советских и российских специалистов (полумаски), ограничивающие область допустимого применения распространённых однотипных респираторов-полумасок 1, 2 и 3 классов, соответствующих новым государственным стандартам в зависимости от загрязнённости воздуха (выраженной в ПДК). Все рекомендации сделаны для одних и тех же моделей респираторов-полумасок (в одном столбце), но в разные годы разными авторами.

Видно, что рекомендации разных авторов в отношении одинаковых типов полумасок не согласуются даже друг с другом, и не согласуются с рекомендациями американских специалистов (до 10 ПДК).

Маркировка фильтрующих респираторов приводится в Фильтры респираторов).

Таблица 3. Рекомендации советских и российских специалистов (полнолицевые маски), ограничивающие область допустимого применения распространённых однотипных респираторов — полнолицевых масок разных конструкций, соответствующих старым и новым государственным стандартам в зависимости от загрязнённости воздуха (выраженной в ПДК). Все рекомендации сделаны для одних и тех же конструкций респираторов (в одном столбце), но в разные годы разными авторами.

† — рекомендуется использовать при загрязнённости воздуха до 0,5 % по объёму без учёта ПДКрз.

†† — стр. 225 табл. 8.7: «Коэффициент подсоса под маску, %, не более 0.05» 

Видно, что рекомендации разных авторов в отношении одинаковых типов полнолицевых масок не согласуются друг с другом, и не согласуются с рекомендациями американских специалистов (до 50 ПДК).

Во всех случаях значения, приведённые в Таблице 3, превышают научно-обоснованные ограничения области допустимого применения полнолицевых масок с высокоэффективными фильтрами в США (до 50 ПДК) и Великобритании (до 40 ПДК), и они значительно больше минимальных значений коэффициентов защиты, измеренных во время работы в производственных условиях (11, 17 ..). А значения, приведённые в Таблицах 1, 2 и на Рисунке 1, превышают научно-обоснованные ограничения области допустимого применения полумасок с высокоэффективными фильтрами в США (до 10 ПДК), и значительно превышают минимальные измеренные коэффициенты защиты полумасок как в США (КЗ = 2,2 …), так и в СССР (КЗ = 2,5 …).
Таким образом, выполнение рекомендаций советских и российских авторов могло привести и нередко приводило к выбору заведомо недостаточно эффективных СИЗОД, не способных надёжно защитить здоровье рабочих по самой своей конструкции — даже при правильном и своевременном применении и исправном состоянии. Эти же проблемы — по традиции — сохранились в странах СНГ.

Выбор и применение СИЗОД в РФ (концепция ОАО «Корпорация Росхимзащита») 
В 2012 г. «Корпорация Росхимзащита» на основе стандарта Европейского Союза EN 529 разработала ГОСТ. Документ предназначен для применения как руководства при разработке программ респираторной защиты на предприятии. Однако этот ГОСТ содержит ряд отличий от того стандарта ЕС, который был взят за основу для его разработки. Ниже он сравнивается с DIN EN 529:
 — В отличие от DIN, ГОСТ не устанавливает никаких конкретных ограничений области допустимого применения респираторов всех конструкций — за исключением того, что запрещает использовать фильтрующие СИЗОД при недостатке кислорода, при объёмной концентрации газообразных загрязнений свыше 1 % и при загрязнённости воздуха, мгновенно-опасной для жизни. Однако в документе нет никаких конкретных указаний, позволяющих определить, когда концентрация какого-то вредного вещества или их смеси становится мгновенно опасна (то есть — воздействие которой при неисправном СИЗОД способно привести к летальному исходу или к необратимому ухудшению здоровья). Ссылки на другие документы, содержащие такую информацию (на русском или другом языке) — также отсутствуют. Это не позволяет использовать документ для выбора достаточно эффективных респираторов для применения в условиях известной загрязнённости воздуха.
 — В приложении Г рекомендуется определять коэффициенты защиты, используя значения проникания вредных веществ через фильтр и просачивания через зазоры между маской и лицом, для чего следует обратиться к ГОСТам РФ, содержащим требования к лицевым частям при их сертификации в лабораторных условиях. А эти требования к лабораторным испытаниям, как показали измерения защитных свойств в производственных условиях, не соответствуют реальной эффективности на практике, и не предназначены для установления области допустимого применения СИЗОД.. Это прямо противоречит соответствующему разделу DIN EN (приложение С), где однозначно запрещено использование лабораторных КЗ для ограничения области применения. В том же приложении DIN также даны эти ограничения, и показано их значительное отличие от лабораторных («номинальных») КЗ.
 — В отличие от DIN EN, ГОСТ не даёт никаких сведений о том, как своевременно заменять противогазные фильтры (за исключением указаний на блок-схеме — использовать реакцию рабочего на попадание газа в подмасочное пространство). DIN EN однозначно определяет субъективную реакцию органов чувств как ненадёжный индикатор окончания срока службы, и рекомендует собрать всю доступную информацию о химическом составе и концентрации загрязнений, температуре и влажности воздуха, потреблении воздуха рабочим — после чего обратиться к изготовителю для получения сведений о конкретном сроке службы фильтра в таких условиях. Более строгое законодательство США уже с 1996г запретило использовать субъективную реакцию рабочего, и требует заменять фильтры или по расписанию, или по показаниям индикатора срока службы. Кроме того, ГОСТ не содержит никаких сведений о том, какие вредные вещества можно обнаружить «органолептически», а какие — нельзя, и нет указаний — где можно найти такую информацию.
 — Рекомендация алгоритма выбора респиратора, допускающая использование фильтрующих противогазных СИЗОД при концентрации загрязнений до 2000 ПДК (ссылка на 9.2.5.и затем на В.1.4, где указан ГОСТ 12.4.189-99 — проникание до 0,05 % при использовании для защиты от вредных газов, соответствует КЗ ≥ 2000), в сочетании с разрешением использовать эти респираторы при объёмной концентрации загрязнений до 1 %, может привести к использованию фильтрующих респираторов с полнолицевыми масками без принудительной подачи воздуха при очень высокой концентрации. В то же время известно, что при сползании полнолицевой маски во время работы просачивание неотфильтрованного воздуха может достигнуть 9 %. Выполнение этой рекомендации может создать угрозу не только для здоровья, но и для жизни рабочих.
 — Алгоритм выбора респиратора прямо допускает использование изолирующих СИЗОД с подачей воздуха по потребности при неизвестной или мгновенно-опасной концентрации вредных веществ. Это не позволяет обеспечить надёжную защиту рабочих, так как возможно просачивание опасных веществ при вдохе в подмасочное пространство. Более того, при работе в опасной атмосфере и использовании шлангового респиратора, нет требования использовать вспомогательный автономный дыхательный аппарат со сроком службы, достаточным для эвакуации в безопасное место при нарушении подачи воздуха по шлангу — что не соответствует указаниям аналогичного раздела DIN EN, и что создаёт потенциальную угрозу для жизни и здоровья работающих.

Таким образом, более чем за 10 лет, прошедших с момента начала гармонизации стандартов РФ по СИЗОД со стандартами, используемыми в Европейском Союзе, не было разработано ни одного документа, который бы позволял определить — какие СИЗОД способны обеспечить надёжную защиту при известных условиях работы, а какие — не могут, и как организовать их правильное применение. А даже имеющиеся — очень несовершенные документы — не являются обязательными для выполнения. Отсутствие требований законодательства не позволяет разрабатывать полноценные учебные пособия и, соответственно, проводить нормальную подготовку специалистов по охране труда, рабочих и инспекторов Роструда, Роспотребнадзора и профсоюзов (что сильно снижает эффективность их работы). В результате в РФ обучение специалистов по охране труда правильному выбору и организации правильного применения респираторов не проводится.

Всё это, вместе взятое, приводит к случаям использования неподходящих СИЗОД необученными работниками, и повреждению их здоровья. К сожалению, часто сами рабочие не замечают, что используют заведомо ненадёжные СИЗОД. Это происходит потому, что из-за индивидуальных отличий в форме и размерах лиц просачивание неотфильтрованного воздуха под маску разных сотрудников различно, и в сочетании с отличиями в индивидуальной «живучести» в группе рабочих часть людей может быть надёжно защищена, или у них не будет заметного ухудшения здоровья. При использовании одинаковых респираторов это сбивает с толку, и мешает понять, что в целом СИЗОД недостаточно надёжны, и не защищают остальных рабочих (см. Эффект здорового рабочего).

Регулирование применения респираторов на Украине 
До 1991г все проблемы, описанные выше, полностью относились и к Украине. Шахтёры использовали респираторы-полумаски при запылённости воздуха, превышающей ПДК в десятки и сотни раз.

После развала СССР на Украине было принято два официальных документа, обязательных для выполнения работодателем, причём второй документ разрабатывался на основе соответствующего стандарта Европейского Союза.

В первом документе давались указания:
 Не использовать фильтрующие респираторы при недостатке кислорода, при неизвестной концентрации воздушных загрязнений, и в случаях, когда у вредных газов нет запаха или иных «предупреждающих» свойств.
 Использовать для защиты от крупнодисперсного аэрозоля фильтры Р1, а от мелкодисперсного — Р2 и Р3.
 Использовать лабораторные результаты измерения проникания для определения коэффициентов защиты в производственных условиях при выборе респиратора. В соответствии с этим указанием в Таблице 1 приложения 3 было показано, что при использовании высокоэффективных фильтров коэффициент защиты (полумаски) будет до 50, а в примечании к пункту 6.2.2 рекомендовалось использовать патронные респираторы при концентрации пыли до 0.5 грамм/м3.
 В отношении замены противогазных фильтров допускалось использование субъективных ощущений рабочего для обнаружения окончания срока службы фильтра (Если у газов есть «предупреждающие» свойства. Правда, в документе не было перечня таких веществ, и не было ссылок на другие документы с таким перечнем. Это затрудняло правильное выполнение такого указания…).
Выполнение предпоследнего указания может привести к выбору заведомо недостаточно эффективных СИЗОД (как и в РФ), а выполнение последнего — к запоздалой замене противогазных фильтров (из-за пониженной индивидуальной чувствительности рабочего и т. п.). Документ не соответствует современному научному уровню в области респираторной защиты, и не позволяет обеспечить надёжную защиту рабочих.

Во втором документе, сделанном путём точного перевода стандарта Европейского Союза разработчики перевели приложение С, где в оригинальном документе были таблицы с коэффициентами защиты для всех видов респираторов в сочетании со всеми возможными фильтрами (для разных стран Европейского Союза — но не для Украины). К сожалению, разработчики именно перевели документ, не установив соответствующие ограничения для этих же типов респираторов для Украины. Поэтому ДСТУ EN 529 нельзя использовать для того, чтобы определить — какой тип респиратора должен использоваться при известной степени превышения ПДК для обеспечения надёжной защиты рабочих.

Также вместо требования к работодателю в обратиться к изготовителю с запросом — какой срок службы противогазных фильтров в тех условиях, в которых они будут использоваться — в дана рекомендация «выполнять указания изготовителей по замене противогазных фильтров». В сочетании с традицией последних десятилетий это означает, что составления расписания и замены фильтра без использования субъективной реакции рабочего не будет (что противоречит тексту оригинального документа).

ДСТУ не даёт определённых выполнимых указаний в отношении того, когда должны использоваться самые надёжные СИЗОД (при мгновенно-опасной концентрации).

Таким образом, на Украине, как и в РФ, нет законодательных документов, обязательных для выполнения работодателем, устанавливающих научно обоснованные требования к выбору и к организации применения СИЗОД всех конструкций, что может привести к выбору заведомо недостаточно эффективных респираторов, не способных надёжно защитить рабочих даже при правильном и своевременном использовании и исправном состоянии. Стандарт соответствует Европейскому стандарту по названию, но не по содержанию (как и), и его использование не может надёжно защитить рабочих от чрезмерного воздействия воздушных загрязнений.

Измерение загрязнённости воздуха 
При выборе СИЗОД для известных условий применения нужно знать концентрацию воздушных загрязнений. Однако методы её измерения в СССР и в РФ допускали брать пробы воздуха не в зоне дыхания, а в воздухе рабочей зоны (на расстоянии 1.5 м от пола). Это может привести к занижению измеренной концентрации по отношению к реальной, и к выбору заведомо недостаточно эффективных СИЗОД при использовании научно обоснованных методик.

Нерешённые проблемы 
Всё вышеперечисленное показывает, что мнение западных специалистов о низкой надёжности респираторов — «самого последнего средства защиты» — при их использовании в условиях правового вакуума и избытка публикаций, значительно завышающих защитные свойства по сравнению с реально достижимыми — ещё более справедливо. Использование недостаточно эффективных полумасок часто приводит к развитию необратимых и неизлечимых заболеваний (силикоза, пневмокониоза, и др.), которые редко регистрируются (именно как профзаболевания — число врачей-профпатологов в РФ на 1000 работающих в ~17 раз меньше, чем во Франции). Выплаты компенсации пострадавшим (официально — очень немногочисленным) проводит государство, и это делает работодателя очень слабо заинтересованным в увеличении затрат средств и внимания на улучшение защиты рабочих. А вероятность того, что проблемы возникнут у изготовителя или продавца СИЗОД близка к нулю — даже завышая эффективность в сотни раз, они — формально — не нарушили ничего, так как ограничения области применения государством не установлены. Заявления продавцов и изготовителей о том, что их продукция сертифицирована, и потому надёжна — не обоснованы, и стали причиной обращений в Прокуратуру РФ.

† — Жирным шрифтом выделены те положения ГОСТ Р 12.4.279-2012 (разработанного, как декларируется, на основе EN 529), которые прямо противоречат соответствующим требованиям EN 529, или не соответствуют им — так, что это может создать повышенный риск для жизни и здоровья рабочих.

†† — Во всех упомянутых документах нет требований к способу измерения концентрации вредных веществ в воздухе. Но так как неправильное определение концентрации вредных веществ может привести к ошибкам при выборе адекватного СИЗОД, эта строка включена в таблицу для справки, поскольку концентрация загрязнений в воздухе рабочей зоны может быть в десятки раз ниже, чем в зоне дыхания.

Указанные недостатки (выбор заведомо недостаточно эффективных СИЗОД — по конструкции, и неправильная организация их использования) усугубляются низким качеством конкретных изделий:
Не секрет, что проблемы с качеством СИЗ существуют. К сожалению, ситуация в данной сфере такова, что достаточно выпустить 5-7 доброкачественных изделий, провести испытания и получить сертификат, а потом можно выпускать изделия более низкого качества. Особенно эта проблема актуальна для лёгких респираторов и некоторых других технически несложных СИЗ.

 Существуют альтернативные точки зрения на законодательное регулирование выбора и организации применения СИЗОД в РФ.

Для правильного выбора СИЗОД по назначению созданы необходимые условия.
В той же статье авторы (эксперт и сотрудник администрации АСИЗ) предложили свой вариант правильного выбора противоаэрозольных СИЗОД — фильтрующие полумаски FFP3 — до 50 ПДКрз, эластомерные полумаски с фильтрами Р3 — до 100 ПДКрз, и полнолицевые маски с фильтрами Р3 — до 1000 ПДКрз.
В РФ существует хорошо проработанная законодательная нормативная база в отношении СИЗ…
Автор статьи — компетентный специалист с большим опытом работы в этой области. В 2001-2002г он работал и в руководстве Ассоциации СИЗ, и одновременно руководил Департаментом условий и охраны труда в Минтруда РФ.
Минтруда РФ поддержало создание Ассоциации СИЗ и предложило включить в состав Совета АСИЗ руководителя Департамента условий и охраны труда Минтруда России Сорокина Ю. Г.
Следует отметить, что Минтруд РФ возложил на Ассоциацию СИЗ почётную обязанность по мониторингу ситуации в сфере обеспечения работников СИЗ.

Но между советским и российским подходами к обеспечении рабочих СИЗОД и научно-обоснованными западными требованиями имеются существенные отличия (см. таблицу выше), и представители известного производителя СИЗОД высказали свою точку зрения:

Действующие в РФ государственные межотраслевые и отраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ основаны на принципе нормирования. Они определяют, какие именно СИЗ и в каком количестве требуется выдавать работнику в соответствии с его профессией. Однако в типовых нормах бесплатной выдачи сертифицированных СИЗ не учитываются защитные свойства конкретных изделий и особенности трудового процесса. В итоге на практике нередко возникают ситуации, когда выданные работнику СИЗ формально соответствуют типовым нормам, но не защищают от фактически имеющихся производственных факторов.
Также авторы (3М) рекомендовали использовать фильтрующие полумаски с добавлением небольшого количества сорбента в условиях превышения концентрации вредных газообразных веществ до 10 ПДКрз и более (не имеет аналогов в промышленно-развитых странах из-за незначительной массы сорбента и увлажнения сорбента выдыхаемым воздухом).

Советник департамента социального развития Аппарата Правительства РФ ещё в 2003 г. высказал практически противоположную точку зрения, полностью согласующуюся с требованиями законодательства западных стран, заявив что согласно Конвенции 148 Международной организации труда, подписанной РФ ещё в 2001 г, и другим документам, приоритет должен отдаваться использованию средств коллективной защиты, а не индивидуальной.
Однако Использование СИЗ — наименее финансоёмкий и наиболее оперативный способ обеспечения безопасности труда и сохранения здоровья работников.

По данным доклада на конгрессе «Профессия и здоровье» профессора, кандидата технических наук, директора АСИЗ Сорокина ЮГ из 6.36 млрд руб, израсходованных на профилактику развития профзаболеваний рабочих, на закупку СИЗ и (смывающе-обезвреживающих средств) было потрачено 2.4 млрд (38 %), а на уменьшение запылённости, загазованности, уменьшение уровней шума и вибрации — 0.074 млрд руб (1.16 %), то есть в 32 раза меньше.
… предприятия в первую очередь предпочитают использовать средства ФСС для приобретения качественных СИЗ. Думается, что с учётом упомянутых выше нововведений, предусмотренных Законом № 426-ФЗ, эта тенденция сохранится и в дальнейшем

См. также 
 Ожидаемые коэффициенты защиты респираторов
 Способы проверки изолирующих свойств респираторов
 Способы замены противогазных фильтров респираторов

Литература 
Основная литература (промышленно-развитых стран)
Документы 1—20 являются (или являлись) обязательными для выполнения, а документ 21 используется для проверки выполнения требований законодательства при проверке предприятий инспектором по охране труда в США. В статье 22 приводятся сведения о результатах таких проверок.

Эти учебники разработаны на основе соответствующего национального законодательства, и используются в промышленно-развитых странах для подготовки специалистов по охране труда правильному выбору и организации правильного применения СИЗОД.

Дополнительная литература (СССР и РФ)
Все эти документы не являлись обязательными для применения, а были рекомендациями, или имели силу в масштабах одного предприятия или организации, или имели чисто рекламный характер:

Государственные стандарты и технические условия РФ

Примечания 

Респираторы
Техника безопасности